Give it to me může znamenat
Give It 2 Me — singl od Madonny
Give It to Me (píseň, Timbaland) — singl od Timbalanda